Станислав Николаевич Хомский () — советский и российский актёр и режиссёр театра. 

Заслуженный артист РСФСР (1989). Народный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился 18 октября 1936 года в Симферополе в украинской семье.

С 1959 года — актёр Крымского русского театра драмы имени М. Горького. Затем работал в Смоленском, Пензенском театрах драмы. 

В 1969—1973 годах — Норильский Заполярный театр имени Владимира Маяковского. В 1973—1974 годах — Криворожский русский музыкально-драматический театр. В 1974—1979 — Красноярский краевой театр драмы имени А. С. Пушкина. В 1979—1991 годах — Грозненский республиканский русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова. С 1992 года — Магаданский музыкально-драматический театр имени М. Горького.

Умер 4 ноября 2011 года в Магадане.

Семья 
Отец — Николай Иванович Хомский (9.03.1901 — 17.01.1977), происходил из обедневших дворян Волынской губернии, из слободы Вербы Барашивской волости Житомирского уезда.

Мать — Мария Григорьевна Козловская (19.05.1911 — 16.02.1990), из обедневших дворян Волынской губернии, из слободы Бобрицкая Болярка Барашивской волости Житомирского уезда.

Сестра — Нина Николаевна Алфёрова (13.10.1927 — 6.12.2009), Смоленск.

Личная жизнь 
Первая жена: Галина Владимировна Хомская (Гуляева) из Симферополя. Дочь — Ирина Станиславовна Хомская, проживает в Санкт-Петербурге.

Вторая жена: Светлана Ивановна Хомская (Волобуева) из Кривого Рога. Заслуженная артистка Чечено-Ингушской АССР (1938—2012). Похоронена в Новгороде.
Дочь — Яна Станиславовна Хомская, проживает в Новгороде.

Третья жена: Светлана Александровна Михайлова (14.10.1943), актриса драмы, Заслуженная артистка Чечено-Ингушской АССР. Окончила Театральный институт (Харьков) актёрского мастерства (1965). Работала в Приморском краевом Драматургическом театре им. М.Горького, Чеченском русском Драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова, Магаданском музыкальном драматическом театре.

Творчество 
За свою более чем полувековую творческую жизнь сыграл огромное количество разноплановых ролей в театральных спектаклях по мотивах произведений зарубежных и отечественных классиков. Наряду с актерской деятельностью последнее время выступал в качестве режиссёра.

Награды 
 Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР (1985);
 Заслуженный артист РСФСР (04.04.1989);
 Народный артист России (13.02.2006).

Источники 
 ГАЖО. Ф. 146. (Дворяне Хамские). Оп. 1. Д. 6215, 6216.
 Хомский Станислав Николаевич // Павел Тихомиров. Есть такой театр… / Пробел-2000, 2013. ISBN:978-5-98604-400-2.

Ссылки 
 Депутаты городской Думы скорбят о смерти любимого актёра — Народного артиста России Станислава Хомского.

Персоналии:Криворожский театр драмы и музыкальной комедии
Заслуженные артисты Чечено-Ингушской АССР